

Informatica 
 Serpent – cifrario a blocchi a chiave simmetrica
 Serpent – software

Musica 
 Serpent – gruppo musicale svedese
 Serpent – album dei Circle del 2012

Altro 
 Serpent – videogioco del 1990
 Il serpente dei Maya (Serpent) – romanzo di Clive Cussler del 1999
 Serpent – attrazione del parco divertimenti Six Flags AstroWorld
 La Serpent – comune francese nel dipartimento dell'Aude, nella regione dell'Occitania

Pagine correlate 
 Serpente (disambigua)
 The Serpent